Гран-при Германии 1977 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 31 июля 1977 года на трассе Хоккенхаймринг в ФРГ.

На этом этапе «Макларен» вновь сократил число своих машин до двух, а «Рено» и вовсе пропустила этап, чтобы уделить внимание тестам своей новой машины. ATS и BRM, напротив, увеличили свой состав, включив в свои ряды соответственно Жана-Пьера Жарье и Тедди Пилетта. Не прошедший квалификацию Ханс Хайер с зелёным сигналом светофора выехал из боксов и устремился на трассу, где сошёл на 9-м круге из-за поломки коробки передач и в итоге разбирательства судей после финиша был вычеркнут из числа участников гонки.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-12 Джоди Шектер

13-47 Ники Лауда

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме